Hadrami, antic estat del Protectorat Occidental d'Aden, poblat per tribus d'Hadramaut
 Hadramaut (kabila)